Chmielowski ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Chmielowski (1845–1916), polnischer Maler und Ordensgründer, Heiliger
 Benedykt Chmielowski (1700–1763), polnischer Priester und Enzyklopädist

Siehe auch:
 Chmielewski